The Magnificent Seven steht für:

 Magnificent Seven, sieben große Friedhöfe aus dem 19. Jahrhundert in London
 Magnificent Seven (Port of Spain), ein Gebäudeensemble in Port of Spain
 den Originaltitel des Films Die glorreichen Sieben (1960)
 den Originaltitel des Films Die glorreichen Sieben (2016)
 den Originaltitel der Fernsehserie aus den Jahren 1998 bis 2000, siehe Die glorreichen Sieben (Fernsehserie)
 eine Single aus dem Album Sandinista! der britischen Punk-Band The Clash von 1980